Десять сантимов может означать:
 Десять сантимов (Франция)
 Десять сантимов (Швейцария)